Hans 't Mannetje (1944), een Nederlands beeldhouwer
Len 't Mannetje (1933–2008), een Nederlands botanicus
't Mannetje (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma

Zie ook
Mannetje